Gang of Eight kan verwijzen naar de volgende groepen:
 Gang of Eight (inlichtingendiensten), een vaste groep Amerikaanse volksvertegenwoordigers die wordt ingelicht over vertrouwelijke operaties
 Gang of Eight (immigratie), een groep Amerikaanse volksvertegenwoordigers van beide partijen die poogden tot een compromisvoorstel voor nieuwe immigratiewetgeving te komen in 2013
 Staatscommissie voor de Noodtoestand, ook wel de Gang of Eight. Een groep hooggeplaatste ambtbekleders binnen de overheid, communistische partij en KGB die in 1991 in de Sovjetunie een mislukte staatsgreep pleegden